Ancestor (englisch für Vorfahr) oder Ancestors ist der Titel von:

 Ancestors (Frank-Kimbrough-Album), Jazzalbum von Frank Kimbrough (2021)
 Ancestors (Mario-Pavone-Album), Jazzalbum von Mario Pavone (2008)
 Ancestors: The Humankind Odyssey, Computerspiel (2019)